

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Матч группового турнира IX чемпионата мира

Матч группового турнира IX чемпионата мира

Матч группового турнира IX чемпионата мира

Матч 1/4 финала IX чемпионата мира

Товарищеский матч

Отборочный матч II чемпионата Европы

Неофициальные игры сборной 

Товарищеский матч

Товарищеский матч

1970
Футбол в СССР в 1970 году